Quidora peut désigner :

 Isla Quidora, une île de la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, au Chili ;
 Punta Quidora, une pointe de la même région ;
 Puerto Quidora, une crique de la Terre de Feu, au Chili ;
 Quidora (H5), un sous-marin de la marine chilienne, en service de 1917 à 1949 ;
 Quidora (PTF-82), un torpilleur de la marine chilienne lancé en 1965.